Plaats in Indonesië
 Situgede (Karangpawitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Situgede (Subang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java